Владимир Слепцов:
 Слепцов, Владимир Витальевич (род. 1972) — российский государственный деятель.
 Слепцов, Владимир Семёнович (род. 1931) — советский композитор.